Лымарев — фамилия.

Известные носители:
 Лымарев, Александр Андреевич (род. 1983) — российский актёр.
 Лымарев, Василий Иосифович (1920—2012) — российский географ и океанолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор географических наук, профессор.

См. также 
 Лимарь